Scott City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scott City (Alabama)
 Scott City (Indiana)
 Scott City (Kansas)
 Scott City (Missouri)